Заміна (Ліхтенштейн) — село в Ліхтенштейні; високогірний курорт
 Заміна (річка) — річка Ліхтенштейну та Австрії
 Заміна (футбол)